Huang Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhuang Dongzu Zizhixian, härad, Hunan, 
 Longkou Shi, härad, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar